Ifanadiana steht für:

 Ifanadiana (Distrikt), ein Distrikt in Madagaskar
 Ifanadiana (Stadt), eine Stadt in Madagaskar